Тунис се први пут појавио на Олимпијским играма 1960. године и од тада Тунис је пропустио само једне Летње олимпијске игре. На игре које су одржане 1980. Тунис није послао своје спортисте јер се придружио бојкоту московске олимпијаде који су предводиле САД.

На Зимске олимпијске игре Тунис никада није слао своје представнике. Представници Туниса, закључно са Олимпијским играма одржаним 2016. године у Рио де Жанеироу, су освојили 13 олимпијских медаља, од тога три златне. Од укупно 13 олимпијских медаља два такмичара су освојила седам: атлетичар Мохамед Гамуди који је освојио 4 (1964, 1968. и 1972) а пливач Усама Мелули је освојио 3 медаље 2010. и 2012. године.

Национални олимпијски комитет Туниса (-{Comité National Olympique Tunisien}-) је основан 1957. а признат од стране МОКа исте године.

Медаље

Освајачи медаља

Освојене медаље на ЛОИ

Преглед освојених медаља по спортовима на ЛОИ 
Стање после ЛОИ 2016.

Спољашње везе 
 
 

Тунис на олимпијским играма